Serie A 1962/1963 vanns av FC Internazionale Milano.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

Källor 

1962 i Italien
1963 i Italien
Fotbollssäsongen 1962/1963
1962/1963